Acontista — род насекомых из трибы Acontistini семейства Acanthopidae. Некоторое время эта триба выделялась в самостоятельное семейство Acontistidae.

Описание 
Некоторое время после рождения нимфы имеют тёмно-бурую окраску и имитируют внешний вид и поведение муравьёв. Имаго, как правило, зеленоватые, с пятнами коричневого и белого цвета.

Представители рода обитают в Южной Америке.

Классификация 
На ноябрь 2020 года в род включают 27 видов:
 
 
  [syn. , ]
 
 
 
  [syn. ]
 
 
 
 
 
  [syn. ]
 
  [syn. ]

Взаимодействие с человеком 
Некоторых представителей этого рода (таких, как Acontista multicolor) содержат любители экзотических насекомых.

Примечания 

Acanthopidae
Роды богомоловых
Насекомые Южной Америки